Unter den Linden steht für folgende Begriffe:
 Unter den Linden, eine Straße in Berlin,
 sowie dort:
 Staatsoper Unter den Linden, ein Operntheater in Berlin
 Kammerorchester Unter den Linden 
 Unter den Linden (Hotel), von 1966 bis 2006 existierendes Interhotel
 Palais Unter den Linden, eine ebenfalls gebräuchliche Bezeichnung für das Kronprinzenpalais (Berlin)
 U-Bahnhof Unter den Linden, eine Station für die Berliner U-Bahn-Linien U5 und U6
 S-Bahnhof Unter den Linden in Berlin, seit 2009 Bahnhof Berlin Brandenburger Tor
 Aquarium Unter den Linden, war von 1874 bis 1910 der Vorläufer des Aquariums Berlin
 und danach:
 Unter den Linden (1896) Dokumentarfilm von Max Skladanowsky 
 Unter den Linden – Das Haus Gravenhorst, eine Fernsehserie
 Unter den Linden (Fernsehsendung), eine Fernsehdiskussionssendung auf Phoenix
 Unter den Linden (de Bruyn), ein Buch von Günter de Bruyn
 Friedhof „Unter den Linden“ in Reutlingen

Unter den Linden ist der Titel folgender Filme:
 Bella Block: Unter den Linden, deutscher Kriminalfilm von Martin Enlen

Siehe auch:
 Der Spaziergang unter den Linden, Schiller
 Under der linden, ein Lied von Walther von der Vogelweide
 Lilly unter den Linden (Film), ein deutscher Spielfilm von Erwin Keusch und ein gleichnamiger Roman von Anne C. Voorhoeve nach dem Film
 Unterlinden